Конса (Konsa) — фамилия. Известные носители:

 Конса, Амалия (1873—1949) — эстонская актриса, заслуженная артистка Эстонской ССР.
 Конса, Оливер (род. 1985) — эстонский футболист, нападающий и крайний полузащитник. Выступал за национальную сборную Эстонии.
 Конса, Эзри (род. 1997) — английский футболист, защитник.